Tegner oder Tegnér ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Tegnér (1864–1943), schwedische Komponistin
 Elof Tegnér (1844–1900), schwedischer Historiker
 Erik Tegner (1896–1965), dänischer Tennisspieler
 Esaias Tegnér (1782–1846), schwedischer Lyriker
 Esaias Tegnér der Jüngere (1843–1928), schwedischer Philologe
 Hans Tegner (1853–1932), dänischer Maler und Zeichner
 Rudolph Tegner (1873–1950), dänischer Bildhauer